La battaglia della Brenta fu combattuta tra la cavalleria del regno d'Italia sotto il re Berengario I e il principato d'Ungheria, assoldata dal re di re dei Franchi Orientali Arnolfo di Carinzia, in un luogo non identificato nell'Italia settentrionale lungo il fiume Brenta il 24 settembre 899. Fu una delle prime battaglie delle invasioni ungare d'Europa. Il risultato fu una schiacciante sconfitta per Berengario I, dando il via alle successive incursioni degli Ungari in Italia. L'invasione provocò l'incendio di molte città, come Feltre, Vercelli, Modena e monasteri come il monastero di Nonantola, e un attacco a Venezia, che non ebbe successo.

Nel frattempo il nemico di Berengario, Arnolfo di Carinzia, morì nel dicembre dell'899 e di conseguenza gli ungari, che aveva assoldato contro il re d'Italia, lasciarono il regno l'anno successivo non prima di concludere la pace con Berengario, che diede loro molti ostaggi e regali. Sulla via del ritorno, gli ungari furono protagonisti di un "assalto anfibio", un'impresa unica di un esercito di terra in epoca pre-moderna, che li vide attraversare il mare Adriatico per attaccare Venezia.

Secondo alcuni storici, l'esercito di ritorno ebbe un ruolo anche nella conquista della Pannonia, come parte della conquista ungara del bacino dei Carpazi, alla fine del 900.

Fonti 
Molte fonti contemporanee all'evento menzionano questa battaglia, come il Chronicon di Regino di Prüm, gli Annales Fuldenses, il Chronicon Sagornini di Giovanni Diacono, Catalogus abbatum nonantulorum, ecc. La fonte più importante è Antapodosis, seu rerum per Europam gestarum, scritta da Liutprando di Cremona, che fornisce la descrizione più dettagliata degli eventi che condussero alla battaglia e alla battaglia stessa.

Antefatti 
Alla fine del IX secolo, l'impero carolingio di Carlo Magno era scomparso da tempo, al suo posto tre regni (regno dei Franchi Occidentali, il regno dei Franchi Orientali, e il regno d'Italia), guidati da re carolingi, che si contendevano la supremazia tra di loro. Arnolfo di Carinzia, figlio del re della Francia Orientale Carlomanno di Baviera, che divenne re tedesco nell'887, voleva ricreare l'impero di Carlo Magno, quindi nell'894, come risultato della sua campagna italiana, divenne re d'Italia e nell'896 fu persino incoronato come imperatore del Sacro Romano Impero a Roma dal papa. Nei suoi obiettivi in Italia fu aiutato da Berengario del Friuli, nipote di Ludovico il Pio, che dopo l'898 iniziò a considerarsi più degno come imperatore, perché si considerava "più carolingio", e quindi più degno di Arnolfo, considerando anche che quest'ultimo era un figlio illegittimo di Carlomanno. 

Berengario fu re d'Italia dal 888, ma perse le sue terre a causa di Guido II di Spoleto che si autoproclamò re d'Italia e imperatore. Berengario fu salvato dall'intervento di Arnolfo di Carinzia nell'894, sconfiggendo Guido di Spoleto, il quale morì poco dopo. Arnolfo nell'896, si incoronò re d'Italia (e imperatore), ma nominò suo figlio illegittimo Ratoldo come coreggente d'Italia. Ratoldo e Berengario accettarono di dividere l'Italia tra loro, ma poco dopo iniziarono a combattere per la supremazia. Ratoldo morì inaspettatamente, quindi Berengario rimase come unico sovrano e iniziò ad aspirare al titolo di imperatore. Consapevole di ciò, Arnolfo, molto malato, non poté andare personalmente in campagna in Italia, ma concluse un'alleanza con i leader degli ungari, che nell'895-896 occuparono le parti orientali del bacino dei Carpazi, convincendoli a inviare un esercito a attaccare Berengario. Arnolfo fu accusato dai nemici di aver concluso l'alleanza con gli ungheresi, attraverso l'atto di tagliare in due un cane e un lupo: questo era il modo di stringere alleanze da parte del popolo nomade, le parti giuravano che avrebbero mantenuto l'alleanza e si maledivano per morire come gli animali che tagliavano a metà, se avessero infranto il loro giuramento. Quindi, probabilmente accanto al modo cristiano, sul quale le cronache non scrivono nulla, Arnolfo dovette concludere questa alleanza anche nel modo "pagano" degli ungheresi. Ciò dimostra che Arnolfo era a conoscenza del pericolo ungherese per le province orientali del suo regno: principalmente la marca della Pannonia. Quindi con questa alleanza aveva due scopi: punire Berengario e deviare le loro energie lontano dalla Pannonia, così almeno per un po’ non lo avrebbero potuto attaccare. E naturalmente, forse sperava che questi due vicini pericolosi si indebolissero a vicenda.

Preludio

Gli ungari nel regno d'Italia 
I Magiari non erano mai stati in Italia prima. L'intelligence militare era una delle caratteristiche più importanti della guerra nomade. Iniziare una guerra senza conoscere la forza del nemico, il numero di soldati, il morale di questi, ecc., era inimmaginabile nelle società nomadi. Verso la fine di ottobre 898 i Magiari inviarono una piccola unità, leggera e dal rapido movimento in ricognizione, che attraversò la Pannonia dirigendosi verso il Nord Italia, per poi raggiungere il Friuli. Si accamparono per tre giorni con le tende vicino al fiume Brenta, inviando esploratori in piccoli gruppi per reperire informazioni sul territorio, la sua ricchezza, il numero e lo spirito combattivo delle truppe nemiche, le vie di attacco e ritirata, i luoghi che potevano essere scelti come luogo di battaglia, dove trovare il maggior bottino, il numero di città, castelli e la forza del sistema di difesa. È certo che durante questa piccola incursione fu scelto il luogo della futura battaglia. Non conosciamo il numero esatto di questa unità di ricognizione, ma sappiamo da Marco Polo,che nell'impero mongolo le unità di ricognizione erano composte da 200 cavalieri. Quindi possiamo presumere che il gruppo di ricognizione, nell'898 in Italia, avesse un numero attorno ai 100-200 cavalieri. Dopo tre giorni i piccoli gruppi inviati in ogni direzione, tornarono, analizzando le informazioni acquisite.

Come menziona Liutprando di Cremona, dopo essere tornati a casa, gli Ungari usarono l'inverno per preparare le loro armi, affilare le punte delle loro frecce e insegnare ai giovani come combattere. Quindi nell'899, un esercito, attraversando la Pannonia, si diresse verso l'Italia. Gli storici non sono d'accordo sulla strada che prese. Gyula Kristó sostiene che avessero scavalcato la Pannonia e fossero andati verso ovest seguendo i corsi dei fiumi Sava e Drava entrando in Italia vicino ad Aquileia, sulla strada che porta il loro nome Strata Hungarorum, a causa del fatto che l'usarono molto spesso nei decenni e secoli successivi. Secondo István Bóna, l'esercito Magiaro, con il permesso di Arnolfo, attraversò la Pannonia, quindi si diresse verso l'Italia sull'antica via Gemina, che collegava le antiche città di Celeia, Lubiana e Aquileia, arrivando in Italia. Le opinioni degli storici differiscono anche sul periodo dell'anno in cui l'esercito ungherese arrivò in Italia. Secondo Kristó, basandosi sul racconto di Liutprando, arrivarono tra febbraio e marzo. Bóna ritiene che, secondo il resoconto del Catalogus abbatum nonantulorum, siano arrivati nell'agosto 899.

Entrati in Italia, passarono accanto alle grandi mura di Aquileia, senza attaccarla, poi si sparsero in unità più piccole in molte direzioni, attaccando i dintorni di Treviso, Vicenza, Verona, Brescia, Bergamo, Milano, Pavia, distruggendo Feltre, una delle loro unità raggiunge ad ovest anche il Gran San Bernardo. Di solito i guerrieri nomadi non attaccavano i castelli e le grandi città circondate da mura, perché non erano abili negli assedi e non avevano la tecnologia per costruire e usare macchine d'assedio, quindi saccheggiarono e bruciarono diversi monasteri sulla loro strada facendo bottino.

Come menziona Liutprando di Cremona, sentendo parlare dell'apparizione degli Ungari nel suo regno, Berengario I fu molto sorpreso di come questo esercito di un popolo, di cui non aveva mai sentito parlare, apparisse così all'improvviso. Inviò quindi messaggeri e lettere in ogni angolo del suo paese chiedendo a tutti di mandargli le loro truppe per combattere gli ungheresi. Dopo che tutte le sue truppe si radunarono, il suo esercito divenne tre volte più grande dell'esercito ungaro. Secondo il  Chronicon Sagornini di Giovanni da Venezia, l'esercito Italico era formato da 15.000 uomini quindi possiamo concludere che gli ungheresi fossero 5.000. Questo numero potrebbe essere esagerato, come facevano spesso i cronisti medievali con i numeri degli eserciti, ma l'affermazione che gli italici fossero tre volte più degli ungheresi, non ha motivo di non essere accettata, perché di solito i cronisti esagerano il numero dei nemici e diminuiscono il numero delle loro truppe, quindi possiamo accettare che l'esercito di Berengario superava di molto quello dei Magiari. Notando la sua superiorità, Berengario invece di attaccare immediatamente l'esercito nemico, trascorse il tempo in città con i suoi uomini. Ciò diede tempo alle truppe ungheresi, sparse per saccheggiare in ogni angolo del regno italico, di ritirarsi verso il luogo di raccolta, un luogo non specificato precisamente sulla riva del fiume Brenta, che, come mostrato prima, probabilmente fu scelto dalle guide esplorative come luogo della battaglia. Vedendo ciò, re Berengario pensò che fossero spaventati dal numero delle sue truppe e iniziò a inseguirle, pensando di aver già vinto. Le sue truppe montate riuscirono persino a sorprendere una truppa ungherese e costringerla ad attraversare in fretta il fiume Adda causando l'annegamento di molti di loro. Ma, in generale, la ritirata fu un successo, perché gli ungheresi avevano armature e armi (i popolani, dediti ai saccheggi, non indossavano che armature di cuoio, solo i capi avevano armature lamellari, le loro armi erano archi compositi, come armi corpo a corpo usavano sciabole, e raramente asce da battaglia o mazze) consentirono ai loro cavalli di essere più rapidi della pesante cavalleria italica di tipo carolingio. Gli ungari si ritirarono sulla vecchia strada romana della via Postumia verso il futuro campo di battaglia.

La ritirata magiara era anche parte della loro guerra psicologica, che aveva l'obiettivo di dare la fiducia in Berengario e convincerlo, assieme ai suoi uomini e comandanti,  di aver già vinto la guerra contro di loro. Per aumentare ciò, mandarono inviati a Berengario, attraverso cui promisero che avrebbero rinunciato a tutti i loro saccheggi, e chiesero solo il loro sicuro ritorno in patria. Berengario e i suoi comandanti, però, rifiutarono, credendo che sarebbe stato facile renderli tutti prigionieri. Sebbene il cronista Liutprando creda che gli ungheresi fossero spaventati, senza speranza e volessero solo scappare, gli storici moderni ritengono che ciò fosse solo un modo per influenzare l'umore di Berengario, cosa che facilitò la sua futura sconfitta.

Il preludio della battaglia: l'arrivo sul fiume Brenta 

Il gioco di ruolo dell'esercito ungherese fu quasi rivelato quando l'avanguardia italiana raggiunse la retroguardia ungherese negli "ampi campi" di Verona e lo costrinse a combattere, e i Magiari furono costretti a sconfiggere gli Italici al fine di fuggire, anche se probabilmente non era nei piani dei comandanti esporre le loro forze prima della battaglia finale. Ma quando arrivarono le principali forze di Berengario, la retroguardia ungherese fuggì, continuando la sua ritirata. Ma Berengario non prese questo segno troppo sul serio e continuò a inseguire i nemici in fuga.

Dopo questo lungo inseguimento, il 24 settembre 899, i due eserciti arrivarono sul fiume Brenta, dopo il "più ingegnoso volo pianificato della storia del mondo", come indica István Bóna. Probabilmente lo studioso definisce così questo ritiro a causa dei molteplici risultati che produsse:

 Gli ungari riuscirono a ritirarsi senza grandi perdite;
 Concentrarono le loro truppe nel luogo che precedentemente avevano scelto per la battaglia;
 Usarono la tattica dell'inganno militare, ingannando i comandanti nemici sui loro piani;
 Con l'uso della guerra psicologica (persuadendo il nemico che sono deboli, rendendolo così troppo sicuro di sé) li "prepararono" per essere sconfitti.

Gli eserciti nomadi usavano la tattica della finta ritirata, molto usata nei tempi antichi e nel medioevo, e gli Ungari ne erano padroni, usandola in molte battaglie del periodo delle loro incursioni in Europa (899-970). Liutprando menziona che i cavalli dei Magiari erano molto stanchi, ma avevano la forza di attraversare il fiume prima che arrivasse Berengario. Il Brenta separava in quel momento i due eserciti. Gli italici, pesantemente corazzati, non potevano passare il fiume così facilmente, quindi rimasero dall'altra parte, ed entrambi gli eserciti radunarono le loro linee di battaglia su entrambi i lati del fiume. 

Quindi gli ungheresi mandarono di nuovo degli ambasciatori dalla parte avversaria, questa volta con proposte ancora più allettanti per gli Italici: in cambio del loro sicuro ritorno a casa, promisero di dare loro tutto, prigionieri, equipaggiamento, armi, cavalli, tenendone solo uno per ognuno di loro per il loro ritorno a casa. Per dimostrare quanto erano seri riguardo a questa proposta, promisero che non sarebbero tornati mai più in Italia e, a garanzia di ciò, avrebbero inviato i propri figli in ostaggio a Berengario. Con queste promesse (sapendo che Berengario non avrebbe accettato la loro partenza a causa della distruzione che avevano causato e dal fatto che voleva renderli tutti prigionieri), riuscirono a convincere totalmente il re che il loro destino dipendeva solo dalla sua buona volontà. Quindi il re rispose duramente, minacciandoli, probabilmente desiderando la loro resa totale.

Gli ungari aspettacano questo momento. Gli italici si riunirono un campo fortificato, che tuttavia non era sufficientemente sorvegliato, abbassarono la guardia e molti di loro iniziarono a mangiare e bere, per rinfrescarsi dopo il lungo ed estenuante inseguimento, in attesa del proseguimento dei negoziati. Berengario pensò che i Magiari fossero troppo deboli e stanchi per combattere, quindi che fossero alla sua mercé. Ma dall'altra parte del fiume Brenta c'era probabilmente non solo il gruppo dell'esercito magiaro stanco e inseguito, ma anche altre truppe ungheresi che all'inizio della campagna erano state mandate in altre direzioni per saccheggiare, e che erano tornati per battaglia, e anche coloro che erano rimasti nel loro accampamento permanente, collocati proprio in quel luogo dall'inizio della campagna un anno prima nella loro incursione da ricognizione. Nelle loro campagne in Europa, gli ungari in tutti i paesi in cui rimasero più a lungo, scelsero un posto come campo permanente durante il loro soggiorno in zona (come nel 926 l'abbazia di San Gallo, nel 937 in Francia, l'abbazia di San Basolo) vicino a Verzy, nello stesso anno i prati di Galliano vicino a Capua, dove rimasero in piedi per 12 giorni), quindi conoscendoli, è altamente probabile, che il campo principale e il punto di incontro degli ungheresi si trovasse nei prati vicino al fiume Brenta. Ad insaputa di Berengario, dall'altra parte del fiume c'era un gran numero di truppe fresche con cavalli riposati, che aspettavano solo di iniziare la battaglia.

Battaglia 
Nel momento in cui gli italici non si aspettavano un attacco, gli ungari inviarono tre unità ad attraversare il fiume in alcuni luoghi remoti e per posizionarsi in diversi punti strategici attorno al campo italico. Quando queste unità presero il loro posto, il nucleo principale dell'esercito magiaro attraversò il fiume, in una zona lontana dalla zona sorvegliata dagli italici, e li attaccò.

La maggior parte degli italici si trovava nel campo fortificato, impegnata a rifocillarsi, quando le tre unità ungheresi circondarono il campo e iniziarono a scagliare frecce, cogliendo gli italici così alla sprovvista, tanto che Liutprando scrisse che molti di loro perirono mentre ancora si stavano nutrendo. Questo attacco simultaneo agli italici dentro e fuori dal campo, ha impedito loro di aiutarsi a vicenda. Gli ungari che attaccarono il campo, distrussero le difese impedendo agli italici di barricarsi nel campo, scagliando continuamente frecce sui nemici. Gli italici furono colti totalmente alla sprovvista, ed impossibilitati nell'organizzare una resistenza, tentarono la fuga. Ma quando alcuni di loro giunsero nel luogo dove erano accampati i loro cavalli, trocarono che questo era già stato preso dai guerrieri ungari e furono da essi massacrati.

Anche quegli italici che vista la disperata situazione, rinunziarono a combattere, vennero massacrati.

Il numero delle perdite italiche è stato enorme. Gli Annali di Fulda mostra il numero di cavalieri italici uccisi come 20.000 uomini. Questo è ovviamente un numero esagerato, sapendo che l'esercito italico ha composto al massimo 15.000 uomini, ma dimostra che le perdite sono state davvero elevate. Catalogus abbatum nonantulorum scrive di migliaia di morti cristiane, il Cronache di Regino di Prüm parla delle innumerevoli masse di persone uccise con le frecce, o Cronache Sagornini di Giovanni il Diacono indica che "pochi [gli italici [ ] tornarono a casa ". Le perdite ungare furono basse, poiché non incontrarono quasi alcuna resistenza.

Il re Berengario riuscì a fuggire a Pavia, cambiando il suo vestito con l'abbigliamento di uno dei suoi soldati.

Conseguenze 
Dopo questa vittoria l'intero regno italico ha mentito sulla misericordia degli ungari. Senza un esercito italico che si opponesse a loro, gli ungheresi decisero di trascorrere il mite inverno in Italia, continuando ad attaccare monasteri, castelli e città, cercando di conquistarli, come hanno fatto prima di essere inseguiti dall'esercito di Berengario.

Il 13 dicembre 899 attaccarono Vercelli, dove il vescovo di Vercelli e l'arcicancelliere Liutvardo, tentarono di fuggire, portando con sé i suoi tesori, inciampando accidentalmente su di loro, così fu ucciso e i suoi tesori portati via. Il 26 gennaio 900 conquistarono Modena e due giorni dopo l'Abbazia di Nonantola, dove bruciarono il monastero e la chiesa e uccisero i monaci.

Nel frattempo, l'8 dicembre 899, l'imperatore Arnolfo morì a Ratisbona, quindi l'alleanza tra la Francia orientale e il Principato d'Ungheria perse la sua validità. Gli inviati ungheresi inviati dalla nuova casa degli ungheresi, la parte orientale del bacino dei Carpazi, per negoziare il rinnovo dell'alleanza, furono visti come spie dal guardiano e consigliere del nuovo re, il bambino Louis 6 anni, Hatto I, arcivescovo di Magonza e suoi consiglieri, rimandò a casa senza aver ottenuto nulla. Ciò ha avviato uno stato di guerra tra le due comunità politiche, quindi il Principato d'Ungheria aveva bisogno dell'esercito ungherese dall'Italia, che, poiché divennero un compito importante nella conquista della Pannonia, che fu progettata dagli ungheresi. Dovettero attaccare la provincia bavarese dal sud-ovest nello stesso momento in cui un altro esercito ungherese la attaccò da est.

Prima che gli ungheresi lasciassero l'Italia, nella primavera del 900, conclusero la pace con Berengario, che li diede in cambio della loro partenza in ostaggio e denaro per la pace. Dopo questa sconfitta, o al più tardi dal 904, Berengario iniziò a rendere loro omaggio regolarmente e fino alla sua morte nel 924, e in cambio gli ungheresi lo aiutarono contro tutti i nemici che aveva. Come scrive Liuprand, gli ungheresi sono diventati amici di Berengario. Sembra che, col tempo, alcuni dei leader ungheresi siano diventati suoi amici personali. 

Sulla via del ritorno a casa, gli ungheresi compirono un'esibizione militare, che non fu mai provata da un esercito di terra nella storia. Non avendo navi, barche o altri tipi di imbarcazioni, il 29 giugno 900 si "imbarcarono" in una campagna marittima contro Venezia . Come scrive Chronicon Sagornini di Giovanni il Diacono che con i loro cavalli e "navi di cuoio" attaccano prima le città dalla costa, poi anche la stessa città di Venezia. La "nave di cuoio" qui si riferisce a una pelle di animale (capra, pecora, forse mucca) legata per formare qualcosa come un'enorme borsa di bota, piena d'aria, legata sui lati dei cavalli, che ha aiutato il guerriero e il suo cavallo a galleggiare, con cui gli ungheresi e i guerrieri di altre società nomadi usavano di solito attraversare fiumi.  Per prima cosa attaccarono e bruciarono le città costiere come Equilio, Cittanova, Fine, Capo d'Argine, quindi legarono le pelli di animali piene ai loro cavalli, attraversarono le acque della Laguna di Venezia e saccheggiarono la città dell'isola di Chioggia, che era una parte del Dogado (patria della Repubblica di Venezia ).  Quindi il giorno del martirio di San Pietro e San Paolo (29 giugno), sulle loro "navi di cuoio", tentarono di entrare a Rialto e Malamocco, ma prima di raggiungere le isole, nel luogo chiamato Albiola il doge di Venezia Pietro Tribuno li incontrò con la flotta da guerra veneziana, costringendoli a ritirarsi.  Sebbene abbiano perso questa insolita battaglia navale, gli ungheresi hanno realizzato qualcosa che non è mai stato fatto da un esercito di terra: attaccare le isole che si trovano nel mare. E sebbene l'attacco del 29 giugno non abbia avuto successo, sono riusciti all'attacco sull'isola di Chioggia. Questo attacco non costituiva una violazione dell'accordo con Berengario, perché a quel tempo Venezia non faceva parte del regno italiano, ma era una repubblica autonoma sotto l' influenza bizantina .

Gli storici non sono d'accordo sulla rotta seguita dall'esercito per tornare nelle terre ungheresi. Da un lato György Szabados crede che l'esercito ungherese sia tornato a casa dall'Italia senza entrare in Pannonia, evitandolo da sud, perché a suo parere erano stremati di continui combattimenti in Italia nell'ultimo anno e furono caricati di saccheggiatori, quindi non sarebbero in grado di compiere una missione così importante. La stessa opinione ebbe anche György Györffy nel 1974.

D'altra parte, Gyula Kristó e István Bóna pensano che l'esercito ungherese di ritorno dall'Italia abbia preso parte alla conquista della Pannonia, ma in modi diversi. Kristó crede che l'esercito ungherese di ritorno abbia avuto il compito solo di saccheggiare la terra, indebolendo la capacità degli abitanti di resistere all'attacco finale, quindi attraversò il Danubio, tornando a casa e dopo che due nuovi eserciti ungheresi, provenienti dall'est, completarono l'occupazione . Bóna ritiene che l'esercito ungherese di ritorno abbia avuto un ruolo attivo nella conquista della Pannonia, proveniente dal sud-ovest, quando altri eserciti provenienti dall'est, dalla parte orientale del bacino dei Carpazi, hanno attraversato il Danubio, attaccando da nord e da est. Pensa che l'esercito ungaro sia tornato dall'Italia perché abbia ricevuto un ordine da casa per venire ad aiutare nella conquista della Pannonia, realizzandola con un movimento di accerchiamento.

Note 

Battaglie medievali che coinvolgono l'Italia
Pagine con traduzioni non revisionate